El vampiro, le titre original de Les Proies du vampire, un film mexicain sorti en 1958.
 El Vampiro, un personnage de fiction faisant partie des Éternels dans l'univers Marvel.
 Vampiro, le nom de ring de Ian Hodgkinson, un lutteur professionnel.

Voir aussi